Joana Serra (Perpinyà, 1985), filòloga, activista cultural i llibretera nord-catalana.
 Joana Serra López "Cartera" (Búger, 1908-1991), glosadora balear.